Morrison steht für:

 Morrison (Familienname), Familienname; Namensträger siehe dort
 (2410) Morrison, Asteroid des Hauptgürtels
 Morrison-Formation, charakteristische Abfolge von Sedimentgesteinen
 Morrison-Zwischenfall, politischer Konflikt im Zusammenhang mit dem US-Handelsschiffs Morrison in Japan 1837
 Morrison (Automobilhersteller), ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 den Markennamen des ehemaligen britischen Automobilherstellers Krupkar Ltd.
 Everett-Morrison Motorcars, US-amerikanischer Automobilhersteller

Morrison ist der Name folgender Orte:
in Argentinien
Morrison (Córdoba)
in den Vereinigten Staaten:
 Morrison (Colorado)
 Morrison (Illinois)
 Morrison (Iowa)
 Morrison (Kalifornien)
 Morrison (Missouri)
 Morrison (Oklahoma)
 Morrison (Tennessee)
 Morrison (Wisconsin), im Brown County
 Morrison (Town, Brown County), Town(ship) im Brown County, Wisconsin
 Morrison County, County in Minnesota

Morrison ist Namensbestandteil folgender geografischer Objekte:
 Morrison Bluff, Kliff im Marie-Byrd-Land, Antarktika
 Morrison-Gletscher, Gletscher im Grahamland, Antarktika
 Morrison Hills, Hügelgruppe in der Ross Dependency, Antarktika
 Morrison Rocks, Felsformation im Marie-Byrd-Land, Antarktika
 Mount Morrison, diverse Berge

Siehe auch:
 Morison
 Morrisons, Einzelhandelsunternehmen aus Großbritannien
 Morrisson